Abacus (lat., af gr., abax = plade, eller fr., abaque, tailloir. Flertal Abaci) har flere betydninger:
Abacus (regnemaskine) - et regneinstrument (regnebræt, regnetavle, kugleramme)
Abacus (arkitektur) - stendækplade over søjlekapitæl
 Abacus (forlag) - engelsk bogforlag